Day After Tomorrow – gruppo musicale giapponese
Day After Tomorrow – album dei Day After Tomorrow del 2002
Day After Tomorrow – album di Joan Baez del 2008